Convict's Code – film del 1930 diretto da Harry Revier
Convict's Code – film del 1939 diretto da Lambert Hillyer